Ел Агостадеро има више значења:

 Ел Агостадеро (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агостадеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агостадеро (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агостадеро (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агостадеро (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агостадеро (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агостадеро (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агостадеро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агостадеро (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агостадеро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агостадеро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агостадеро (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агостадеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агостадеро (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику